Hosoyama ist der Familienname folgender Personen:
 Eri Hosoyama (* 1977), japanische Kugelstoßerin
 Shūsaku Hosoyama (* 1984), japanischer Skispringer